American Psycho – romanzo di Bret Easton Ellis del 1991
American Psycho – album dei Misfits del 1997
American Psycho – film del 2000 diretto da Mary Harron
American Psycho 2 – film del 2002 diretto da Morgan J. Freeman
American Psycho – musical di Duncan Sheik del 2013, basato sull'omonimo romanzo
American Beauty/American Psycho – album del 2015 dei Fall Out Boy